Yukuben peut désigner :
 les Yukuben, un peuple du Nigeria
 le yukuben, une langue bénoué-congolaise